Prahl ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Prahl (* 1960), deutscher Filmschauspieler
 Beate Prahl (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Hans-Werner Prahl (* 1944), deutscher Soziologe
 Henry von Prahl (1948–1989), deutscher Insektenforscher
 Isabel Prahl (* 1978), deutsche Regisseurin 
 Jürgen Paul Prahl (1772–1813), Knochenhauer in Lübeck
 Karl Prahl (1882–1948), norddeutscher Kunstmaler
 Peter Prahl (1843–1911), deutscher Sanitätsoffizier und Botaniker
 Tom Prahl (* 1949), schwedischer Fußballtrainer

Sonstiges:
 Prahl Crags, Felsvorsprünge im Marie-Byrd-Land, Antarktika